Mahmood est un prénom et patronyme pouvant désigner :

Mononyme
Mahmood (né en 1992), chanteur italien, d'orginies égyptiennes

Prénom
Mahmood Abdulrahman (né en 1984), joueur de football bahreïnien
Huma Mahmood Abedin (né en 1976), femme politique américaine
 (né en 1966), entrepreneur nigérian
 (1950-2010), juriste et académicien pakistanais
 (né en 1987), joueur de football bahreïnien

, réalisateur nigérian
 (né en 1971), neuroscientifique et activiste des droits de l'Homme irano-norvégien
, chirurgien et administrateur en santé pakistanais
 (né en 1958), linguiste iranien
 (né en 1957), joueur de football iranien
, auteur et réalisateur indien
 (né en 1991), tireur sportif olympique bahreïnien
 (né en 1981), artiste et professeur pakistanais

Mahmood Khan (né en 1972), homme politique pakistanais
 (né en 1948), homme politique pakistanais
 (né en 1988), historien indien
Mahmood Lodhi (né en 1961), joueur professionnel d'échec pakistanais
 (né en 1964), homme politique indien
Mahmood Mamdani (né en 1946), enseignant-chercheur en sciences politiques ougandais
 (né en 1941), cycliste professionnel irakien
 (né en 1982), guitariste pakistanais
 (né en 1955), joueur de cricket pakistanais
 (né en 1940), journaliste et poète pakistanais
, homme politique pakistanais
 (né en 1962), académicien et administrateur nigérian
, joueur de cricket pakistanais

Patronyme
 (né en 1977), joueur de cricket pakistanais
, famille arabe sunnite d'Arabie Saoudite
 (né en 1979), joueur de cricket pakistanais
 (né en 1990), joueur de cricket pakistanais
 (né en 1947), chanteur et activiste bangladais
 (né en 1993), islamiste radicalisée britannique

 (né en 1975),joueur de cricket pakistanais
 (1952-2013), ambassadeur pakistanais
 (né en 1975), entraîneur de cricket britanno-pakistanais
Ayaz Mahmood (né en 1965), joueur de hockey sur gazon pakistanais
 (1940-2005), première dame malaisien
 (née en 1976), mannequin pakistanaise
 (1927-2005), joueur de cricket pakistanais
 (né en 1991), athlète irakien

 (née en 1991), joueur de cricket pakistanais
 (né en 1938), général de l'armée indienne
, docteure malaisienne
 (né en 1993), joueur de cricket danois
, boxeur pakistanais
, administrateur bangladais
 (né en 1972), joueur de hockey sur gazon pakistanais
, femme politique britannique
 (né en 1963), journaliste d'investigation britannique
 (né en 1960), homme d'affaires pakistanais
 (1928-2010), intellectuel et écrivain pakistanais
, général pakistanais
 (né en 1971), joueur de cricket pakistanais
Saba Mahmood (1961-2018), professeure d'anthropologie américaine
 (né en 1989), joueur de cricket danois
 (né en 1951), femme politique bangladaise
 (né en 1981), joueur de cricket anglais
 (1909-1995), mufit singapourien
 (1921-1995), administrateur et homme de radio pakistanais

Shabana Mahmood (né en 1980), homme politique travailliste britannique
Shafqat Mahmood (né en 1950), homme politique pakistanais
 (né en 1939), joueur de cricket pakistanais
 (né en 1959), journaliste et homme politique bangladais
, diplomate pakistanais

 (né en 1940), ingénieur nucléaire pakistanais
 (1850-1903), juge de haute-cours des Indes britanniques
 (né en 1941), auteur indien
 (1924-1998), chanteur indien
, actrice et chanteuse pakistanaise

 (né en 1990), joueur de cricket omanais
 (1948-2013), joueur de cricket pakistanais
 (né en 1988), joueur de cricket pakistanais
, auteur et scénariste malaisien
 (né en 1940), joueur de bridge professionnel pakistano-américain
 (né en 1960), général pakistanais

Voir aussi
, amiral de marine pakistanais

 
 
 
 

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme